Jacques Babinet – francuski naukowiec i popularyzator nauki
 Olivier Babinet – francuski reżyser i scenarzysta